Гела — персонаж Marvel Comics.
 Гела — провінція, Папуа Нова Гвінея.
 Гела — родовище, Південно-Африканська Республіка.
 Гела — село, Болгарія.